Termin GPT ima više značenja.

 Alanin transaminaza, enzim
 UDP-N-acetilglukozamin---undekaprenil-fosfat N-acetilglukozaminfosfotransferaza, enzim
 GUID particiona tabela, particioni format diska